Юрий Фили́ппов:
 Филиппов, Юрий Васильевич (1918–1998) — химик, доктор химических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова
 Филиппов, Юрий Петрович (род. 1940) — советский и российский промышленный деятель.
 Филиппов, Юрий Иванович (род. 1970) — советский и российский волейболист, тренер.